Berrenberg steht für:

 Berrenberg, eine Hofschaft in der Gemeinde Wipperfürth im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen

Berrenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Berrenberg (* 1965), deutscher American-Football-Trainer
 Jeanne Berrenberg, deutsche Kulturanthropologin